chemicus Wilhelm Ostwald
gemeente Ostwald (Bas-Rhin)